CNTN3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 028 амінокислот, а молекулярна маса — 112 883.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки